Андрé Патри (;  — ) — французский астроном и первооткрыватель астероидов, который работал в обсерватории Ниццы.  В период с 1936 по 1940 год им было обнаружено в общей сложности 9 астероидов.

Рано потерял родителей и рос сиротой. В возрасте 17 лет начал работать в обсерватории Ниццы, где сначала занимался документами, а потом стал полноценным астрономом.

В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид (1601) Патри.

См. также 
 Джордж Мэри Сирл
 Фернан Курти
 Поль и Проспер Анри

Примечания

Ссылки 
 The Orbit of AC 5, ADS 7555

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Франции
Первооткрыватели астероидов